Žernov má více významů: 

 Žernov (mlýnek) – pravěký kamenný ruční rotační mlýnek na obilí, původní význam slova
 žernov – mlýnský kámen
 Žernov (okres Náchod) – městys v okrese Náchod
 Žernov (okres Semily) – obec v okrese Semily
 Žernov (vrch) – kopec (277 m n. m.) na území obcí Horní Ředice a Dolní Ředice v okrese Pardubice
 Žernov (přírodní rezervace) – přírodní rezervace  v oblasti kopce Žernov v okrese Pardubice

Podobná jména 
 Žernoseky
 Žernovka
 Žernovník

Externí odkazy